Johannes Kantakuzenos ist der Name folgender Personen:

 Johannes Kantakuzenos (Sebastos) († 1176), byzantinischer militärischer Befehlshaber 
 Johannes Kantakuzenos (Kaisar) († nach 1186), byzantinischer General
 Johannes Kantakuzenos (um 1295–1383), byzantinischer Kaiser, siehe Johannes VI. (Byzanz)
 Johannes Kantakuzenos der Jüngere (1342–nach 1380), byzantinischer Prinz, Enkel von Kaiser Johannes VI.